La moquette est un revêtement de sol et une surface de jeu au tennis

Dans des expressions, le terme « moquette » peut signifier :
 Fumer la moquette, expression familière qui signifier raconter ou faire des choses incompréhensibles, comme sous l'effet de narcotiques.
 La moquette, poils de la poitrine (d'un homme) lorsqu'ils sont denses ;
 "Avoir plus de vies que Moquette", expression populaire dans le Nord de la France, issue d'une légende populaire : Moquette étant un chat, selon la croyance, immortel. L'expression avoir plus de vies que Moquette signifie donc avoir beaucoup de chances et échapper, par un concours de circonstances malencontreux mais à l'issue heureuse, à la mort de manière répétée.
 Soldat moquette, expression familière pour parler des soldats du rang sans grades, en référence au scratch placé sur le treillis au niveau de la poitrine destiné à recevoir le grade, qui se trouve nu et qui a donc l'apparence d'un carré de moquette kaki.

Voir aussi 
 Moquettes Coquettes, groupe d'animatrices-humoristes de Montréal, Québec ;
 La moquette (The Carpet), quatorzième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2006.